Het seizoen 2016/17 van NAC Breda was het 60ste seizoen van deze Nederlandse voetbalclub in het betaald voetbal. De club uit Breda speelde in de Jupiler League.

Transfers

Vertrokken

Aangetrokken

Eerste elftal

Selectie

NAC Breda naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2016/17